Unterpräfektur Ōshima bezeichnet eine Unterpräfektur in der:
 Präfektur Kagoshima: Unterpräfektur Ōshima (Kagoshima)
 Präfektur Tokio: Unterpräfektur Ōshima (Tokio)